Il singolare del torneo di tennis U.S. Indoor National Championships 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Tim Gullikson 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (campione)
 Vitas Gerulaitis (primo turno)
 Brian Gottfried (secondo turno)
 Eddie Dibbs (quarti di finale)

 Manuel Orantes (secondo turno)
 Raúl Ramírez (secondo turno)
 Sandy Mayer (semifinali)
 Roscoe Tanner (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Indoor National Championships 1978